Губернаторский сад — название парков в разных городах:

 Губернаторский сад — историческое название Сада Филармонии в Баку, Азербайджан.
 Губернаторский сад — парк в Нижнем Новгороде, Россия.
 Губернаторский сад — парк в Петрозаводске, Россия.